The Mystery of Time — шестой полноформатный студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Avantasia, издан 29 марта 2013 года Это первый альбом Avantasia, записанный при участии Немецкого фильм-оркестра Бабельсберга. Обложка альбома к альбому была создана Родни Мэтьюзом.

Список композиций 
Ограниченные издания альбома включают в себя второй CD с инструментальными версиями всех треков на альбоме за исключением двух бонусных композиций.

Над альбомом работали 
 Тобиас Заммет — лидер-вокал, бас-гитара
 Саша Паэт — гитара, продюсер
 Михаэль Роденберг — клавишные
 Рассел Гилбрук — ударные

Приглашённые гости

Инструменталисты

Гитаристы 
 Брюс Кулик (на 3, 6, 10 композициях)
 Оливер Хартманн (на 4, 7, 9)
 Арьен Энтони Лукассен (на 2)

Вокалисты 
 Тобиас Заммет — (на всех композициях) — Молодой учёный Аарон Блэкуэлл
 Джо Линн Тернер (ex-Rainbow, ex-Yngwie Malmsteen) (на 1, 2, 6, 10) — Наука
 Михаэль Киске (ex-Helloween, Place Vendome, Unisonic) (на 4, 6, 9) — Антиквар
 Бифф Байфорд (Saxon) (на 3, 6, 10) — Разум
 Ронни Эткинс (Pretty Maids) (на 7) — Аристократ
 Эрик Мартин (Mr. Big) (на 8) — Попрошайка
 Боб Кэтли (Magnum) (на 10) — Озарение
 Клауди Янг (на 5) — Видение

Примечания

Ссылки 
 Tobias Sammet’s official (Avantasia) website
 The Mystery Of Time listening session review

Альбомы Avantasia
Концептуальные альбомы
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы хеви-метала